Turza Wielka ist ein polnischer Ortsname:
 Turza Wielka (Działdowo), Ort im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920: Groß Tauersee, 1939 bis 1945 Tauersee, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Turza Wielka (Brudzeń Duży), Ort im Powiat Płocki, Woiwodschaft Masowien
 Turza Wielka (Lipowiec Kościelny), Ort im Powiat Mławski, Woiwodschaft Masowien

Siehe auch: Turza, Turza Mała, Turza Śląska, Turza Wilcza